Монтроуз има више значења:
 Округ Монтроуз (Колорадо)
 Монтроуз (Њујорк)
 Монтроуз (Вирџинија)
 Монтроуз (Џорџија)
 Монтроуз (Ајова)
 Монтроуз (Мичиген)
 Монтроуз (Јужна Дакота)
 Монтроуз (Арканзас)
 Монтроуз (Западна Вирџинија)
 Монтроуз (Илиноис)
 Монтроуз (Колорадо)
 Монтроуз (Минесота)
 Монтроуз (Мисисипи)
 Монтроуз (Мисури)
 Монтроуз (Пенсилванија)